Reisch peut désigner :  
 Gregor Reisch (1470, Balingen  1525), les représentants de l'école philosophique de la fin des réalistes scolaires ;  
 Günter (Julius Hermann) Reisch (1927, Berlin - 2014, Berlin), réalisateur allemand ;    
 Stefan Reisch (* 1941, Németkér), un joueur de football international ;  
 Walter Reisch (1903, Vienne  1983, Los Angeles), un scénariste, réalisateur, producteur et acteur américain d'origine autrichienne.  

                

Patronyme allemand